Това е списък на паметниците, монетите и банкнотите посветени на народния будител Паисий Хилендарски – основоположникът на Българското възраждане.

Паметници

Стенописи

Банкноти и монети 
БНБ сече монети с лика на Паисий Хилендарски през:
 2015 г. – 2 лв. монета в обращение
 2012 г. – 10 лв. възпоменателна сребърна монета „250 години от История Славянобългарска“
 1972 г. – 5 лв. възпоменателна сребърна монета „250 години от рождението на Паисий Хилендарски“

БНБ емитира банкнота с лика на Паисий Хилендарски през:
 2005 г. – 2 лв.

Източници 

Списъци
 
Паметници в България